Elis Andersson kan syfta på:

 Elis Andersson (1931–2020), politiker
 Elis Andersson (1888–1967), journalist